Cette page présente les résultats détaillés du groupe B du Championnat d'Europe de football 2012.

Le groupe B comprend les sélections des Pays-Bas, du Danemark, de l'Allemagne et du Portugal. Toutes les rencontres sont disputées en Ukraine: à Kharkiv et à Lviv. Lors de ce championnat, cette poule est considérée par les médias comme le groupe de la mort.

Classement 

|}

Première journée

Pays-Bas - Danemark

Allemagne - Portugal

Deuxième journée

Danemark - Portugal

Pays-Bas - Allemagne

Troisième journée

Portugal - Pays-Bas

Danemark - Allemagne

Meilleurs buteurs 
3 buts
  Mario Gómez
2 buts
  Nicklas Bendtner
  Michael Krohn-Dehli
  Cristiano Ronaldo
1 but
  Pepe
  Hélder Postiga
  Silvestre Varela
  Robin van Persie
  Rafael van der Vaart
  Lukas Podolski
  Lars Bender

Notes et références

Voir aussi

Lien externe 
  Site de l'UEFA consacré à l'Euro 2012

Championnat d'Europe de football 2012
Football en 2012